Aaron McCusker (né en 1978), acteur nord-irlandais
Donall McCusker, producteur de cinéma britannique
Joan McCusker (née en 1965), joueuse canadienne de curling 
Riley McCusker (née en 2001), gymnaste américaine